Arenal – wulkan w Kostaryce
 Arenal – jezioro w Kostaryce
 arenal – pojęcie ekologiczne
 Parque Nacional Arenal – park narodowy w Kostaryce, obejmujący swoim obszarem masyw wulkaniczny Arenal